Merheg puede hacer referencia a:

Personas 
  Habib Merheg (1963- ), economista y exsenador del Movimiento Colombia Viva;
  Samy Merheg (1967- ), administrador de empresas y senador del Partido Conservador Colombiano;